Нинке ван Хичтум (настоящие имя и фамилия — Сьюке Мария Дидерика Бокма де Бур) (;  — , Хилверсюм) — нидерландская детская писательница. Жена Питера Йеллеса Трульстра, нидерландского политического деятеля, юриста, писателя.

Биография 
Фризка по национальности. Родилась в многодетной семье пастора. Воспитывалась в интернате для девочек. В 1885 году вышла замуж.

Вместе с мужем была соучредителем литературного детского журнала «Frieze», который они издавали за счёт своих средств.

Дебютировала в 1887 году. Писала на голландском и родных фризских языках. Автор многих книг для детей и юношества, сказок, которые были переведены и издавались в Англии, СССР, США, Швеции, Чехии, Японии и др.

Ныне в Нидерландах учреждена литературная премия имени Нинке ван Хичтум. В 2001 году о жизни Нинке ван Хичтум был снят фильм.

Избранные произведения 
 1887 — Teltsjes yn skimerjoun
 1897 — Sip-su, «de knappe jongen»
 1898 — Uit verre landen
 1898 — De geschiedenis van den kleinen Eskimo Kudlago
 1899 — Hoe een kleine Kafferjongen page bij de koning werd
 1900 — Oehoehoe in de wildernis
 1901 — Een Kafferse heldin
 1903 — Afke’s Tiental
 1905 — Friesche schetsen
 1905 — Het apenboek
 1908 — Der wier ris in âld wyfke
 1908 — Er was eens een oud vrouwtje
 1911 — Moeders vertellingen
 1911 — Kajakmannen, Groenlandsche avonturen
 1913 — Oude en nieuwe verhalen
 1918 — De tooverhoed 1920 — Gouden sprookjes van gebrs. Grimm
 1921 — Vertellingen uit de Duizend en één nacht
 1922 — Het groot vertelselboek
 1923 — Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoë
 1924 — Jetse, een Friesche vertelling
 1924 — De verstandige poedel
 1929 — Winnie de Poeh, voor Nederlandse kinderen naverteld door Nienke van Hichtum
 1930 — De prinses op de erwt
 1932 — Jelle van Sipke-Froukjes
 1932 — Oom Remus vertelt sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen.
 1933 — Russische sprookjes
 1936 — Schimmels voor de koets of … vlooien voor de koekepan?
 1937 — Drie van de oude plaats
 1937 — Oude bekenden
 1939 — Nienke van Hichtum vertelt weer
 1939 — De jonge priiskeatser. Friese versie van Jelle van Sipke-Froukjes
 1948 — Geplukte bloemetjes, een bundel heel kleine verhaaltjes
 1950 — Bewerkt als Jonge Jaike fan it Aldhiem
 1957 — Heruitgegeven als De tsien fan Martens Afke
 2003 — Heruitgegeven als Alde kunde, in mearkeboek

Примечания

Ссылки 
 Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika

Детские писатели Нидерландов
Писательницы XIX века
Писательницы XX века
Писательницы Нидерландов
Умершие в Хилверсюме
Родившиеся во Фрисландии
Сказочники
Фризские писатели
Литераторы, известные под псевдонимами